Geoffrey Clayton  peut faire référence à :

Geoff Clayton (né en 1938), joueur de cricket originaire du Lancashire.
Geoffrey Clayton (évêque) (1884-1957), archevêque anglican.

Voir aussi 
Jeff Clayton, musicien américain.